Sauk peut être :
 les Sauks, peuple algonquien.
 le sauk, dialecte du mesquakie-sauk, langue algonquienne parlé par les Sauks.
 le sauk, langue finisterre parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée